Рабе — многозначный термин.

 Рабе — село в Сербии, в общине Нови-Кнежевац, в Севернобанатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат.

 Рабе, Йон (1882—1950) — немецкий предприниматель, член НСДАП и гуманист.
 Рабе, Карин (род. 1954) — шведская ориентировщица, победительница чемпионатов мира и Европы по спортивному ориентированию.
 Рабе, Томас (род. 1951) — специалист в области акушерства и гинекологии, профессор университетской клиники Хайдельберга, автор многочисленных публикаций.

 Рабе (институт) — институт, организованный советскими специалистами в оккупированной Германии для исследования ракетной техники, оставшейся от нацистов.

См. также